Stati Uniti d'America
 Eagle Lake – città della Contea di Polk, Florida
 Eagle Lake – città della Contea di Aroostook, Maine
 Eagle Lake – città della Contea di Blue Earth, Minnesota
 Eagle Lake – città della Contea di Colorado, Texas
 Eagle Lake – città della Contea di Racine, Wisconsin